Гвоздня — название рек в России:

 Гвоздня — река в Московской области, приток Нары.
 Гвоздня — река в Московской области, приток Нудоли.
 Гвоздня — река в Псковской области, приток Шести.